"San Giorgio", forma italianizada de "São Jorge" pode significar:
 Monforte San Giorgio, comuna italiana da Sicília
 San Giorgio Ionico, comuna italiana da Púglia
 San Giorgio Morgeto, comuna italiana da Calábria
 Castel San Giorgio, comuna italiana da Campânia
 San Giorgio Scarampi, comuna italiana do Piemonte
 Torre San Giorgio, comuna italiana do Piemonte
 Porto San Giorgio, comuna italiana do Marche
 San Giorgio Monferrato, comuna italiana do Piemonte
 San Giorgio a Liri, comuna italiana do Lácio
 San Giorgio del Sannio, comuna italiana da Campânia
 San Giorgio di Piano, comuna italiana da Emília Romagna
 San Giorgio Maggiore, ilha de Veneza
 Monte San Giorgio, sítio fossilífero
 San Giorgio al Velabro, basílica
 Classe San Giorgio, classe de navios
 San Giorgio Canavese, comuna italiana do Piemonte
 San Giorgio Piacentino, comuna italiana da Emília Romagna
 San Giorgio Lucano, comuna italiana da Basilicata
 San Giorgio della Richinvelda, comuna italiana da Friuli-Veneza Giúlia
 San Giorgio La Molara, comuna italiana da Campânia
 San Giorgio in Bosco, comuna italiana do Vêneto
 San Giorgio di Nogaro, comuna italiana da Friuli-Veneza Giúlia
 San Giorgio delle Pertiche, comuna italiana do Vêneto
 San Giorgio su Legnano, comuna italiana da Lombardia
 San Giorgio Albanese, comuna italiana da Calábria
 San Giorgio di Mantova, comuna italiana da Lombardia
 San Giorgio di Lomellina, comuna italiana da Lombardia
 San Giorgio a Cremano, comuna italiana da Campânia
 San Giorgio di Pesaro, comuna italiana do Marche

Ver também
 

Desambiguações de topônimos